Куда́шкин — русская фамилия.

Кудашкин 
 Кудашкин, Владимир Николаевич (1925—2008) — советский дипломат.
 Кудашкин, Иван Степанович (1922—1944) — Герой Советского Союза.